Bruno Gentili ist der Name folgender Personen:

* Bruno Gentili (Philologe) (1915–2014), italienischer Klassischer Philologe 
 Bruno Gentili (Journalist) (* 1954), italienischer Journalist und Sportreporter